Le canton de Champagne est le nom porté par plusieurs anciennes divisions administratives françaises :
 dans l'Ain, le canton de Champagne devenu le canton de Champagne-en-Valromey ;
 en Charente, le canton de Champagne devenu le canton de Champagne-Mouton ;
 en Dordogne, autre nom du canton de Champaigne.